Ишки́нин — башкирская фамилия; имеет женскую форму Ишкинина.
 Ишкинин, Гильман Гирфанович (1965—2011) — башкирский поэт.
 Ишкинин, Ишмай Иштубаевич (1914—1964) — Герой Советского Союза.
 Ишкинин, Руслан Камильевич (род. 1974) — российский футболист.